Monasterolesi – abitanti di Monasterolo Casotto
Monasterolesi – abitanti di Monasterolo Torinese
Monasterolesi – abitanti di Monasterolo del Castello
Monasterolesi – abitanti di Monasterolo di Savigliano